Агиль Анар оглы Агазаде (, род. 19 апреля 1998 года, село Тюркоба, Масаллинский район, Азербайджан) — азербайджанский волейболист, доигровшик  команды «Муров», а также юношеской (U-20) и национальной сборной Азербайджана.

Биография 
Агиль Агазаде начинал заниматься волейболом в возрасте 10 лет, в волейбольной секции Масаллинской средней школы, под руководством тренера Сейфаддина Мамедова, у которого обучался азам волейбола до сентября 2012 года. С 2013 года является учащимся Республиканского Олимпийского Спортивного Лицея в Баку.

Клубная карьера 
 2012— н.в. — «Масаллы» 

С 2012 года выступает в команде «Масаллы», которая ведет борьбу в чемпионате Азербайджана в зоне III, наряду с представителями команд из городов Сальяны, Ленкорань, Астара, Билясувар, Ярдымлы, Лерик, Нефтчала, Джалилабад и Джабраил.

Сборная Азербайджана 
С 2012 года является одним из основных игроков юношеской (U-20) и национальной сборных Азербайджана по волейболу. В юношеской сборной выступает под № 1, в национальной команде под № 4.

Статистика игр 
24, 25 и 26 мая 2013 года принимал участие в матчах квалификационного раунда чемпионата мира по волейболу в составе национальной сборной Азербайджана против сборных Хорватии, Нидерландов и Боснии и Герцеговины, проходивших в столице Хорватии — Загребе.

3 и 4 января 2014 года, в составе юношеской сборной Азербайджана принял участие в первом квалификационном раунде Чемпионата Европы 2014 года, где сыграл против сборных Норвегии и Англии.

Достижения

Клубные

Личные

Интересные факты 
Агиль Агазаде является самым молодым волейболистом в составе национальной сборной Азербайджана. Дебютировал в составе сборной в возрасте 15 лет.

Примечания

Ссылки 
 Профиль игрока на сайте Европейской Конфедерации Волейбола
 Профиль игрока на сайте scoresway.com

Источники 
 Информация об игроке на сайте worldofvolley.com

Волейболисты Азербайджана
Игроки мужской сборной Азербайджана по волейболу
Игроки ВК «Масаллы»